Caia – città del Mozambico, capoluogo dell'omonimo distretto
Caia – fiume del Portogallo
Caia – antica freguesia del Portogallo
Caia – genere di piante estinte
CAIA (Chartered Alternative Investment Analyst) – certificato professionale
952 Caia – asteroide della fascia principale